Jméno a příjmení Břetislav Novotný má více známých nositelů:

 Břetislav Novotný (konstruktér) (1892–1965) – český automobilový konstruktér
 Břetislav Novotný (houslista) (1924–2019) – český houslista, dirigent a hudební pedagog